Marco Parolo (n. 1985), calciatore italiano, di ruolo centrocampista 
 Ugo Parolo (n. 1963), politico italiano